Host bus adapter, adaptador d'entrada/sortida per a la connexió d'un bus a un ordinador
 Hemoglobina A, tipus d'hemoglobina més comú en els humans adults